

Patronyme 

 James Wilby, un acteur britannique (1958).
 Philip Wilby, un compositeur de brass band (1949).

Voir aussi 
 Wilby (Norfolk), un petit village dans le Norfolk.
 Wilby (Northamptonshire), un petit village dans le Northamptonshire.
 Wilby (Suffolk), un petit village dans le Suffolk.
 Wilby Wonderful, un film canadien de Daniel McIvor (2004).